Eftimov oder Eftimow ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Eftimov (* 1961), bulgarischer Admiral
 Maksim Eftimow (* 1995), bulgarischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Eftimowa